

Cinema
 A Modern Oliver Twist [USA, 1906] – cortometraggio muto diretto da James Stuart Blackton
 Oliver Twist [USA, 1909] – cortometraggio muto diretto da James Stuart Blackton
 L'Enfance d'Oliver Twist [Francia, 1910] - cortometraggio diretto da Camille de Morlhon
 Oliver Twist [USA, 1912] – film muto prodotto dalla General Film Publicity & Sales Co.
 Oliver Twist [GB, 1912] – film del 1912 diretto da Thomas Bentley 
 Oliver Twist [USA, 1916] – film muto diretto da James Young
 Oliver Twist [Ungheria, 1919] – film muto diretto da Márton Garas
 Oliver Twist, Jr. [USA, 1921] – film muto diretto da Millard Webb
 Oliviero Twist (Oliver Twist) [USA, 1922] – film muto diretto da Frank Lloyd
 Oliver Twist [Germania, 1922] – film del 1922 diretto da Lupu Pick
 Oliver Twist [USA, 1933] – film diretto da William J. Cowen
 Le avventure di Oliver Twist (Oliver Twist) [GB, 1948] – film diretto da David Lean
 Oliver! [GB, 1969] - film diretto da Carol Reed
 Oliver Twist [USA, 1974] – film d'animazione 
 Oliver Twist [Australia, 1982] – film d'animazione diretto da Richard Slapczynski
 Oliver & Company [USA, 1988], film d'animazione della Disney
 The Adventures of Oliver Twist [USA, 1991] - film d'animazione 
 Boy Called Twist [Sud Africa, 2004] - film diretto da Tim Greene
 Oliver Twist [GB, 2005] – film diretto da Roman Polański

Letteratura
 Le avventure di Oliver Twist (Oliver Twist) – romanzo scritto da Charles Dickens
 Oliver Twist – il protagonista del romanzo di Charles Dickens

Musica
 Oliver Twist – canzone di Vaughn De Leath del 1922
 Oliver Twist – singolo di D'banj del 2012
 Oliver Twist – canzone del 1961 scritta da Romolo Forlai e incisa con The Flippers

Teatro
 Oliver Twist – lavoro teatrale di J. Comyns Carr

Televisione
 Oliver Twist [Brasile, 1955] – miniserie televisiva.
 Oliver Twist [USA, 1959] – sceneggiato televisivo.
 Oliver Twist [Brasile, 1960] – miniserie televisiva.
 Oliver Twist [GB, 1962] – miniserie televisiva diretta da Eric Tayler.
 Oliver Twist [Francia, 1962] – sceneggiato televisivo, diretto da Jean-Paul Carrère.
 Oliver Twist [GB-USA, 1982] – film televisivo diretto da Clive Donner
 Oliver Twist [GB, 1985] – miniserie televisiva diretta da Gareth Davies
 Oliver Twist [USA, 1997] – film televisivo diretto da Tony Bill 
 Oliver Twist [GB, 1999] – miniserie televisiva diretta da Renny Rye
 Olivia Twist [Svezia, 2002] – miniserie televisiva diretta da Jonas Cornell
 Oliver Twist [GB-USA, 2007] – miniserie televisiva del 2007 diretta da Coky Giedroyc